Озеро Козероги — гидрологический памятник природы общегосударственного значения, расположенный на юге Черниговского района на правом берегу Десны (Черниговская область, Украина). Площадь — 2 га. Находится под контролем Смолинского сельсовета.

Статус памятника природы присвоен Указом Президента Украины от 20.08.1996 № 715/96 для охраны одноименного озера в пойме Десны.

Ближайший населённый пункт — село Козероги Черниговского района Черниговской области Украины, город — Чернигов.

Ссылки 
 Данные о заказнике на сайте Государственного управления охраны окружающей природного среды в Черниговской области

Водные объекты Черниговского района (Черниговская область)
Гидрологические природоохранные объекты Черниговщины
Водные объекты по алфавиту
Водно-болотные угодья
Гидрологические памятники природы
Появились в 1996 году на Украине
1990-е годы в Черниговской области